Telma Regina Simas Guerra Tavares Dias (Rio de Janeiro, 7 de junho de 1965) é uma instrumentista, cantora e compositora brasileira. Em 2002, lançou seu primeiro CD Telma Tavares, pelo Selo Rádio MEC e distribuído pela ROB Digital, marcando sua estreia em disco solo após quase 20 anos de carreira.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro